ADF steht für:
 African Development Fund, eine Teilorganisation der Afrikanischen Entwicklungsbank 
 Aktion Demokratischer Fortschritt, war ein politisches Bündnis in der BRD (Ende der 60er Jahre)
 Allgemeiner Deutscher Frauenverein
 Alliance pour la Démocratie et la Fédération - Rassemblement Démocratique Africain, eine politische Partei in Burkina Faso
 Allied Democratic Forces, eine ugandische Guerillaorganisation
 Asian Dub Foundation, eine britische Band
 Ausbildungsdienst der Formationen, früher Wiederholungskurs genannt, siehe Schweizer Armee #Fortbildungsdienste der Truppe (FDT)
 Australian Defence Force
 Flughafen Adıyaman, Türkei (IATA-Code)
 Bahnhof Hamburg Dammtor (DS100-Code)

Wissenschaft und Technik:
 Acid Detergent Fibre, ein Teil der Gerüstsubstanzen von Futtermitteln, siehe  Futtermittelanalytik #ADF
 Amiga Disk File, ein exaktes Speicherabbild einer Amiga-Diskette, siehe Amiga-Emulator #Lesen von Disketten
 Application Development Framework, ein Java-EE-Framework, siehe Oracle ADF
 Augmented Dickey-Fuller-Test, siehe Dickey-Fuller-Test #ADF-Test
 Automatic Darkening Filter, siehe Automatischer Schweißerschutzfilter
 Automatic Direction Finder, siehe Radiokompass
 Automatic Document Feeder (automatischer Originaleinzug oder Dokumenteneinzug), siehe Automatischer Vorlagenwechsler

AdF insbesondere in der Schweiz für:
 Angehöriger der Feuerwehr

a.d.F. steht als Abkürzung für:
 auf den Fildern, in Ortsnamen in Baden-Württemberg, die auf der Filderebene liegen
 an der Fils, in Ortsnamen in Baden-Württemberg, die am Fluss Fils liegen
 an der Fulda, in Ortsnamen, die an der Fulda liegen

adf steht für:
 Dhofari (ISO-639-3-Code), eine arabische Sprache in Dhofar

Siehe auch:

Abkürzung